Der bwin Grand Slam of Darts 2018 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 10. bis zum 18. November 2018 zum zwölften Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war wegen Umbauarbeiten in der Wolverhampton Civic Hall erstmals die Aldersley Leisure Village.

Format 
Der Grand Slam of Darts ist das einzige Turnier im Jahr, bei dem sowohl Spieler der PDC als auch Spieler der BDO an den Start gehen. Von den 32 teilnehmenden Spielern kamen dabei 24 von der PDC und acht von der BDO.

Die Spieler wurden zuerst in acht Vierergruppen gelost, für die die Spieler bei der Auslosung in vier unterschiedliche Lostöpfe eingeteilt wurden. In den Gruppen ermittelten die Spieler im Modus „jeder gegen jeden“ die Platzierung der Gruppenphase. Die besten zwei jeder Gruppe qualifizierten sich für das Achtelfinale, ab dem im K.-o.-System der Sieger des Turniers ermittelt wurde. Der Spielmodus stieg dabei von best of 9 legs in der Gruppenphase über best of 19 legs im Achtelfinale bis zu best of 31 legs ab dem Viertelfinale an.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurde genauso viel Preisgeld ausgeschüttet wie im Vorjahr. Das Gesamtpreisgeld von £ 450.000 verteilte sich wie folgt:

Teilnehmer 
Im Gegensatz zu anderen Turnieren richteten sich die Qualifikationskriterien nicht ausschließlich nach Ranglistenplatzierungen, sondern nach Siegen und Finalteilnahmen bei allen Major-Turnieren der PDC und der BDO in den zwölf Monaten zuvor.

Folglich waren für den Grand Slam of Darts 2018 qualifiziert:

 Die 16 Sieger und Finalisten der PDC Major-Finals (in chronologischer Reihenfolge) sowie die Sieger der European Tour Events und die in der Weltrangliste bestplatzierten Sieger der Players Championship Events, insofern mit den Siegern und Finalisten der Major-Finals nicht 16 Spieler zusammenkamen
 Die 8 Gewinner des Qualifikationsturniers der PDC
 Die insgesamt 8 BDO-Qualifikanten, Weltmeister, WM-Finalist, die Sieger der beiden TV-Majors und die vier bestplatzierten Spielern der BDO-Rangliste

Sieger und Finalisten PDC Major-Finals
  Rob Cross (Weltmeister 2018)
  Michael van Gerwen (Grand Slam of Darts Sieger 2017)
  Gary Anderson (World Matchplay Sieger 2018)
  Dimitri Van den Bergh (World Youth Championship Sieger 2017)
  James Wade (European Darts Championship Sieger 2018)
  Raymond van Barneveld (World Cup of Darts Sieger 2018)
  Peter Wright (Grand Slam of Darts Finalist 2017)
  Michael Smith (Premier League Darts Finalist 2018)
  Mensur Suljović (World Matchplay Finalist 2018)
  Josh Payne (World Youth Championship Finalist 2017)
  Corey Cadby (UK Open Finalist 2018)
  Simon Whitlock (European Darts Championship Finalist 2018)
  Jonny Clayton (Players Championship Finals Finalist 2017)
  Max Hopp (German Darts Open Sieger 2018)
  Ian White (Dutch Darts Championship Sieger 2018)
  Gerwyn Price (International Darts Open Sieger 2018)
  Krzysztof Ratajski (zweifacher Sieger bei den Players Championship Events)

Sieger des PDC-Qualifikationsturniers
  Martin Schindler
  Stephen Bunting
  Andrew Gilding
  Steve Hine
  Mark Webster
  Joe Murnan
  Keegan Brown
  Ryan Searle

BDO-Qualifikanten
  Glen Durrant (BDO-Weltmeister 2018)
  Mark McGeeney (BDO-WM-Finalist 2018)
  Adam Smith-Neale (World Masters 2018)
  Jim Williams (BDO-Weltrangliste)
  Wesley Harms (BDO-Weltrangliste)
  Michael Unterbuchner (BDO-Weltrangliste)
  Scott Mitchell (BDO-Weltrangliste)
  Gary Robson (BDO-Weltrangliste)

Setzliste 
Die Top 8 der PDC Order of Merit der qualifizierten Spieler im Vorfeld des Grand Slam of Darts waren als Gruppenköpfe gesetzt und bildeten den ersten Lostopf.

Ergebnisse

Gruppenphase 
Am ersten Spieltag trafen die Gruppenköpfe auf die BDO-Qualifikanten und die an Position zwei gesetzten Spieler auf die an Position drei gesetzten Spieler. Am zweiten Spieltag spielten die Gewinner der ersten Partien gegeneinander, ebenso die Verlierer. Am dritten Spieltag traten dann jene Spieler gegeneinander an, die zuvor noch nicht gegeneinander gespielt hatten. Gespielt wurde in allen Partien im Modus best of 9 legs.

Gruppe A 

1. Spieltag 10. November 2018

2. Spieltag 11. November 2018

3. Spieltag 13. November 2018

Gruppe B 

1. Spieltag 10. November 2018

2. Spieltag 11. November 2018

3. Spieltag 13. November 2018

Gruppe C 

1. Spieltag 10. November 2018

2. Spieltag 11. November 2018

3. Spieltag 13. November 2018

Gruppe D 

1. Spieltag 10. November 2018

2. Spieltag 11. November 2018

3. Spieltag 13. November 2018

Gruppe E 

1. Spieltag 10. November 2018

2. Spieltag 11. November 2018

3. Spieltag 12. November 2018

Gruppe F 

1. Spieltag 10. November 2018

2. Spieltag 11. November 2018

3. Spieltag 12. November 2018

Gruppe G 

1. Spieltag 10. November 2018

2. Spieltag 11. November 2018

3. Spieltag 12. November 2018

Gruppe H 

1. Spieltag 10. November 2018

2. Spieltag 11. November 2018

3. Spieltag 12. November 2018

Finalrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf darts1.de

Einzelnachweise 

2018
Dartwettbewerb in Wolverhampton
Dartveranstaltung 2018